Moe steht für:
 Moe (Vorname), englischer und japanischer Vorname, dort auch Namensträger
 Moe (Slang), japanischer Slang-Begriff im Otaku-Kontext

 Moe (Victoria), Stadt in Australien
 Moe (Tapa), Ort in der estnischen Gemeinde Tapa (Gemeinde)
 Moe (New Jersey), Ort im US-Bundesstaat New Jersey
 Moe (South Dakota), Ort im US-Bundesstaat South Dakota
 Moe Island, Insel im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Moe Point, Landspitze an der Wilkins-Küste des Palmerlands, Antarktika

 30439 Moe, Hauptgürtel-Asteroid, benannt nach Moe Howard

Moe ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Moe (* 1988), schwedischer Sänger, Songwriter, Produzent und Multi-Instrumentalist
 Bente Moe (* 1960), norwegische Marathonläuferin
 Caroline Rohde-Moe (* 1992), norwegische Tennisspielerin
 Doug Moe (* 1938), US-amerikanischer Basketballspieler, -trainer
 Erling Moe (* 1970), norwegischer Fußballtrainer
 Guro Skumenes Moe, norwegische Komponistin
 Jørgen Moe (1813–1882), norwegischer Schriftsteller und Geistlicher
 Karen Moe (* 1952), US-amerikanische Schwimmerin
 Knut Moe (* 1983), norwegischer Skeletonsportler
 Margot Moe (1899–1988), norwegische Eiskunstläuferin
 Michael K. Moe (* 1937), US-amerikanischer Physiker
 Moltke Moe (1859–1913), norwegischer Volkskundler
 Ola Borten Moe (* 1976), norwegischer Politiker
 Per Ivar Moe (* 1944), norwegischer Eisschnellläufer
 Ragnhild Moe (* 1975), norwegische Schriftstellerin, Künstlerin, Schauspielerin und Model, siehe Edy Poppy
 Tarjei Sandvik Moe (* 1999), norwegischer Schauspieler
 Tommy Moe (* 1970), US-amerikanischer Skirennfahrer
 Torgils Moe (1929–2015), norwegischer Schauspieler, Sänger und Pianist
 Yngve Moe (1957–2013), norwegischer Bassist und Musiker

moe steht für:
 Montagnais-Sprache (ISO-639-3-Code), Cree-Dialekt, Sprache der nordamerikanischen Cree

.moe steht für:
 japanische Top-level-Domain nach dem Slangwort Moe (Slang)

MOE steht für:
 MOE-Staaten, Begriff innerhalb der Europäischen Union für die mittelosteuropäischen Staaten
 Momeik Airport (IATA-Code), Flughafen von Momeik, Shan-Staat, Myanmar
 Mittelohrentzündung

MoE steht für:
 Ministry of Education (engl. für Bildungsministerium)

Abkürzung